Surju (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Surju (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Saarde